Liquiçá (gemeente), een gemeente van Oost-Timor
Liquiçá (stad), een stad in Oost-Timor